Уильям Джордан может означать:
 Джордан, Уильям (1898—1968) — американский гребец.
 Джордан, Уильям Честер (род. 1948) — американский медиевист, профессор Принстона.